Meute steht für:

 eine Gruppe von Tieren, besonders von Hunden („die Meute“ bei der Fuchsjagd zu Pferde), siehe Jagdreiten
 Massenphänomene in Elias Canettis Masse und Macht 
 eine Gruppe von Kindern bei den Wölflingen, einer Altersstufe innerhalb der Pfadfinderbewegung
 Leipziger Meuten, Jugendbewegung während des Dritten Reiches in Leipzig
 Meute (Band), Techno-Marching-Band
 den Wohnplatz Meute in der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Die Meute